Стрілко́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Стрілкова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Стрілкова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Стрілкова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці